Садовый () — посёлок в Пинском районе Брестской области Белоруссии. В составе Молотковичского сельсовета. Население — 847 человек (2019).

География 
Садовый находится в 10 км к северо-западу от центра Пинска. Посёлок связан местными дорогами с соседними деревнями Молотковичи, Жабчицы и Торгошицы. Местность принадлежит бассейну Днепра, через посёлок течёт ручей, впадающий в небольшую реку Меречанка, приток Ясельды. Ближайшая ж/д станция в двух километрах к югу, в Молотковичах (линия Брест — Пинск — Гомель).

Культура 

 Музей ГУО "Начальная школа пос. Садовый" Пинского района

Достопримечательности 
 Церковь св. Параскевы Пятницы. Построена в 1788 году из дерева, памятник архитектуры. Включена в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь — . Поскольку церковь была построена родом Красицких, владевших соседним поместьем Жабчицы, и лишь позднее оказалась на территории современного посёлка Садовый, в списке историко-культурных ценностей и ряде других источников отнесена к деревне Жабчицы.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Садовый на «Глобусе Беларуси» 
 Садовый на сайте radzima.org

Населённые пункты Пинского района